Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1982/83 war die fünfte Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein.

Der Meister der Oberliga spielte in den bereits im Vorjahr eingeführten Aufstiegsrunden mit den Meistern der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Vizemeister zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Oberliga Nordrhein qualifizierte sich für die Aufstiegsrunden Rot-Weiß Oberhausen mit einem Punkt Vorsprung vor dem 1. FC Bocholt, wobei sich Oberhausen schließlich auch den Aufstieg in die 2. Bundesliga erspielte. Bocholt nahm an der Amateurmeisterschaft-Endrunde teil, wo sie im Halbfinale gegen den FC 08 Homburg verloren.

In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stiegen zur Folgesaison 1983/84 mit dem Siegburger SV 04, der Reservemannschaft Bayer 05 Uerdingen und dem VfL Rhede nur drei Mannschaften ab, während mit dem 1. FC Viersen, der SG Düren 99, dem SV Baesweiler 09 und dem VfB Speldorf vier Vereine in die Oberliga aufstiegen. Durch den Aufstieg Oberhausens bedeutete dies den Erhalt der Ligengröße bei zu diesem Zeitpunkt 17 teilnehmenden Mannschaften.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nordrheinmeister

Literatur

Weblinks 
Spielerdatenbank vom SC Rot-Weiß Oberhausen

1982
Fußballsaison 1982/83